Patrick Duffy peut désigner :

Politiciens 
 Paddy Duffy (1938–1996), homme politique nationaliste irlandais ;
 Patrick Duffy (1875–1946), homme politique irlandais Cumann na nGaedhael ;
 Patrick Duffy (1920), homme politique britannique ;

Sports 
 Paddy Duffy (1864–1890), boxeur américano-irlandais ;
 Patrick Duffy (1921-1987), escrimeur irlandais ;
 Pat Duffy (1975), skateur professionnel américain ;

Autres 
 Patrick Duffy (1949-), acteur américain ;
 Patrick Duffy (mort 1675), évêque de Clogher ;
 Patrick Vincent Duffy (1832–1909), peintre paysagiste irlandais, gardien de l'ORS ;
 Patrick Duffy (1933–1973), victime d'un meurtre commis par l'IRA ;
 Patrick Michael Duffy (1943), juge fédéral américain ;
 Patrick Emmet Duffy, autorité de recherche sur le paludisme.